Glenn hace referencia a varios artículos: 

Véase:

Personas
 El nombre propio Glenn
John Glenn (1921-2016), astronauta estadounidense.

Localidades de Estados Unidos
Glenn (California), área no incorporada en el condado de Glenn
Glenn Dale (Maryland), lugar designado por el censo.

Además
Glen o Glenda, docudrama de 1953 acerca del travestismo.